Endopachys är ett släkte av koralldjur. Endopachys ingår i familjen Dendrophylliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Endopachys